Koszelewo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Koszelewo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Koszelewo – agromiasteczko na Białorusi, w rejonie nowogródzkim obwodu grodzieńskiego, około 10 km na południowy zachód od Nowogródka
 Koszelewo – przystanek kolejowy w miejscowości Koszelewo, w rejonie brzeskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi